David ou Dave Hancock sont des noms pouvant désigner:

Sir  (1934-2013), fonctionnaire et représentant anglais
 (1938-2007), joueur anglais de football
 (né en 1940), joueur anglais de cricket
 (né en 1945), homme politique américain du Minnesota
Dave Hancock (1945-1993), haltérophile anglais
Dave Hancock (né en 1955), homme politique canadien en Alberta

Voir aussi
, compositeur américain

Hancock, David